Elsheimer est un nom propre allemand qui peut faire référence à :

 Adam Elsheimer (1578-1610), un peintre allemand ;
 (17771) Elsheimer, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.